Herem, héber szó, a judaizmusban a kiközösítés
 Herem, ókori istenség

Lásd még
 Hárem (egyértelműsítő lap)
 Haram (egyértelműsítő lap)